Niels Stensen – naturalista, geologo, anatomista e vescovo cattolico danese
 Sten Stensen – ex pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese